Усадьба купцов Зыряновых — особняк в исторической части Каменска-Уральского, Свердловской области.

Постановлением Правительства Свердловской области № 859-ПП от 28 декабря 2001 года присвоен статус памятника архитектуры регионального значения.

История 
Особняк принадлежал одному из потомков Петра Даниловича Зырянова, представителя известной уральской фамилии, первые сведения о ней датируются XVI веком. В 1765—1770 годах Пётр Данилович занимал должность бургомистра екатеринбургской ратуши, в 1767 году был выбран городским главой. Большая часть семьи занималась рудодобычей и коммерческой деятельностью. Постройка каменской усадьбы датирована 1870 годом.

До нашего времени на участке сохранилось три постройки: жилой дом, магазин и складское помещение.

Архитектура 
Все здания выполнены в стиле эклектики, облицовка в технике кирпичного стиля (кружева).

Усадьба находится в линейной застройке квартала и имеет вытянутую в его глубь прямоугольную форму участка. Жилой дом и магазин формируют передние западные и восточные границы соответственно. Южными главными фасадами здания поставлены на улицу Ленина (бывшая Большая Московская). Здания разделены широкими воротами для проезда во двор.
 
Двухэтажный прямоугольный в плане кирпичный жилой дом поставлен на фундамент из бутового кирпича и вытянут по оси север-юг. В основе стен полнотельный кирпич, облицовка выполнена из лекального и профилированного. Южный фасад в три оконные оси членится по горизонтали цокольной и межоконной тягами, завершается ступенчатым фризом, декорированным аркатурным поясом, венчающим карнизом и парапетной стеной. Композиция фасада симметричная. Углы фасада фиксированы спаренными классическими полуколонками, наличники окон также декорированы полуколонками и бровками. Вход в здание с восточного фасада. Крыша четырёхскатная, задрапирована аттиком сложной формы. Проведена система наружного водостока. На других фасадах тема декора сохранена и во многом повторяется. В интерьере помещений использованы откосы «с рассветом», и потолочные розетки, и различные виды тяг, членящие комнаты.

Магазин представляет собой кирпичный одноэтажный прямоугольный в плане объём. Главный фасад имеет симметричную композицию, подчеркнутую центральным входом с высоким крыльцом и двумя боковыми окнами. В остальном на фасаде сохранены архитектурно-декоративные приемы жилого дома.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 Памятники архитектуры Каменска-Уральского / С. И. Гаврилова, Л. В. Зенкова, А. В. Кузнецова, А. Ю. Лесунова — Екатеринбург: Банк культурной информации, 2008. — 92 с.

Здания и сооружения Каменска-Уральского